Фирм () — римский император-узурпатор в 372—375 годах.

Фирм был сыном мавританского (берберского) князя Нубеля, римского офицера и богатого христианина. Недовольный, что наследником отца (при поддержке комита Африки Романа) стал другой сын Нубеля — Саммак, поднял восстание, убил Саммака и присвоил власть над Западной Кабилией себе. В 372 году Фирм начал военные действия против римлян. Довольно быстро овладел большей частью Мавретании Цезарейской, заняв в частности Икосий, Контензе, Ламфокт и Медиан, захватил и частично разрушил Цезарею. Успехам повстанцев способствовала активная поддержка со стороны населения римских провинций и донатистской церкви. Епископ Рузики Виктор добровольно открыл войску Фирма городские ворота. Восстание распространилось и на соседнюю Нумидию. На сторону Фирма перешла четвёртая когорта сагитариев (лучников) и часть легиона города Константины. Один из римских военных трибунов «короновал» Фирма своей шейной цепочкой вместо диадемы, провозгласив его «августом Африки» и даже царем.

Римское правительство вынуждено было бросить на подавление восстания, приобретшего черты сепаратистского движения, войска из Мёзии и Нижней Паннонии. Возглавил экспедицию военный магистр Феодосий Старший, который получил всю полноту власти в африканских провинциях. Феодосий сразу же запретил собирать провиант для войска у местного населения, пытаясь таким образом привлечь его на свою сторону. Ещё одной уступкой стал арест комита Романа и казнь чиновников, которые были известны своими вымогательствами. На сторону римлян поспешили перейти несколько более мелких предводителей повстанцев и даже брат Фирма Гильдон. Мавретанским племенам Феодосий грозил суровым наказанием, но чаще предлагал деньги и обещал закрыть глаза на их набеги на мирное население. Так постепенно Фирм лишился большинства своих союзников. Дольше всего его поддерживало племя исафлензиев, но в конце концов их вожак Игмазен предал «августа» римлянам. Фирм покончил с собой (375 год).

Литература 
 Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIX.
 Walter E. Roberts. Firmus (ca. 372 — ca. 375 A.D.). An Online Encyclopedia of Roman Emperors

Римские узурпаторы
Братоубийцы